Бердыев — тюркская фамилия; имеет женскую форму Бердыева.

Известные носители 
 Бердыев, Аллаберды (1904—1964) — советский государственный деятель, председатель Президиума ВС Туркменской ССР (1942—1948).
 Бердыев, Аллаяр (1893 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бердыев, Анвар Тухтаевич (род. 1978) — узбекский футболист.
 Бердыев, Байрамнияз (род. 1974) — туркменский футболист и тренер.
 Бердыев, Курбан Бекиевич (род. 1952) — советский футболист, туркменский и российский футбольный тренер.
 Бердыев, Нартай (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Бердыев, Николай Владимирович (1922—1989) — советский трубач, педагог, композитор.
 Бердыев, Омар Эрниязович (1979—2023) — туркменский футболист.
 Бердыев, Рузыкул Садуллаевич (род. 1971) — узбекский футболист и тренер.
 Бердыев, Таган Бердыевич (1911—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бердыев, Хаким Эшбаевич (род. 1938) — первый секретарь Сурхандарьинского областного комитета КП Узбекистана (1989—1991).

См. также